Ledinci je lahko:
 Ledinci, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Ledinci, Petrovaradin (Srbija)